

Toponyme 

Dane, une localité située dans la municipalité de Lanišće, comitat d'Istrie ;
Dane, une localité située dans la municipalité de Samobor, comitat de Zagreb ;

 Dane, un village du Wisconsin ;

 Dane, une localité située dans la commune de Loška dolina ;
 Dane, une localité située dans la commune de Ribnica ;
 Dane pri Sežani, une localité située dans la commune de Sežana ;
 Dane pri Divači, une localité située dans la commune de Divača ;

 Dane, une rivière de l’Île du Sud.

Patronyme 

 Clemence Dane (1888-1965), romancière, nouvelliste, dramaturge, scénariste et essayiste britannique ;
 Eric Dane (1972-), acteur américain ;
 Lawrence Dane (1937-2022), acteur, producteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Patricia Dane (1919-1995), actrice américaine.

Sigle et acronyme 
DANE peut désigner :
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, le bureau national des statistiques de Colombie ;
 DNS - based Authentication of Named Entities, en informatique, une norme de l'IETF.

Autres 
 Dane, une marque d'équipements pour motards
 New Dane, anciennement Dane-Elec, une société française fabricant du matériel informatique